Maiyo ist Familienname oder Teil eines Familiennamens von:

 Amos Maiyo Maindi, kenianischer Marathonläufer
 Benjamin Maiyo (* 1978), kenianischer Langstreckenläufer
 David Maiyo Chirchir (* 1976), kenianischer Marathonläufer
 Duncan Maiyo (* 1986), kenianischer Marathonläufer 
 Jonathan Maiyo (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Johnston Kibet Maiyo (* 1988), kenianischer Marathonläufer
 Maureen Jelagat Maiyo (* 1985), kenianische 400 Meter - / 400 Meter-Hürdenläuferin
 Naomi Jepkogei Maiyo (* 1989), kenianische Marathonläuferin
 Pius Maiyo Kirop (* 1990), kenianischer Langstreckenläufer
 Richard Kiprono Maiyo (* 1975), kenianischer Langstreckenläufer
 Simon Maiyo (* 1976), kenianischer Marathonläufer